RSE steht als Abkürzung für:

 Rail Systems Engineering, malaysisch-schweizerisches Consulting-Unternehmen
 Ramlinger Sportverein Ehlershausen, Fußball- und Radsportverein aus Burgdorf, siehe SV Ramlingen/Ehlershausen
 RAW Shooter Essentials, eine Software zur Bearbeitung von Fotos, siehe Rohdatenformat
 Register Stack Engine, ein Mechanismus der IA-64 zur Beschleunigung der Parameterübergabe an Funktionen
 Research Software Engineer, forschungsunterstützender Softwareentwickler
 Rhein-Sieg-Eisenbahn, eine 1994 gegründete, normalspurige Eisenbahngesellschaft aus Bonn-Beuel
 Rhein-Sieg-Eisenbahn-AG, die bis 1983 existierende Schmalspurbahn aus Bonn-Beuel, siehe Bröltalbahn
 Richtlinien zur Durchführung der Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn
 Riga Stock Exchange, die Wertpapierbörse in Riga und einzige Börse in Lettland, siehe NASDAQ OMX Riga
 RSE Grundbesitz und Beteiligungs-GmbH, Gewerbeimmobiliengesellschaft mit Sitz in Mülheim an der Ruhr
 Lenkwaffe RSE Kriens, Schweizer Flugabwehrrakete
 Rundsteuerempfänger, siehe Rundsteuertechnik
 Rwanda Stock Exchange, Wertpapierbörse von Ruanda

Siehe auch:

Abkürzung